«Lady of the Night» () — песня, записанная американской певицей Донной Саммер для её одноимённого дебютного студийного альбома. Авторами и продюсерами стали Джорджо Мородер и Пит Белотт.

Песня была выпущена в качестве второго сингла с альбома в ноябре 1974 года. В качестве второй стороны использовалась песня «Wounded». В Нидерландах «Lady of the Night» достигла четвёртого места. В 1975 году песня была издана в Германии, Австрии и Бельгии, в последних странах песня также смогла попасть в десятку лучших.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни 1974 года
Песни Донны Саммер
Песни, написанные Джорджо Мородером
Песни, написанные Питом Белоттом
Песни, спродюсированные Джорджо Мородером
Песни, спродюсированные Питом Белоттом